Vidlik — мини-альбом украинской электро-фолк группы ONUKA, изданный 8 февраля 2016 года на лейбле Vidlik Records и презентованный 9 апреля в киевском клубе «Sentrum». 25 февраля 2017 года, альбом был выпущен на грампластинке.

История создания 
В начале 2016 года был выпущен мини-альбом «Vidlik», тематика которого связана с Чернобыльской катастрофой и её влиянием. Мини-альбом стал первым релизом нового одноимённого лейбла, основанного в январе 2016 года. Авторами музыки стали Ната Жижченко и Евгений Филатов. Тексты написала Ната Жижченко, а в композиции «Svitanok» использован фрагмент стихотворения киевского стрит-арт художника Ежи Конопье.
В композиции «19 86» были использованы записи переговоров диспетчеров пожарных частей в день аварии. Мини-альбом состоит из пяти композиций на украинском и английском языке.

Тема Чернобыля интересовала Нату с детства. Её отец был одним из ликвидаторов последствий аварии на АЭС. Дипломная работа Наты в институте была посвящена влиянию Чернобыльской катастрофы на культуру Полесья. В записи в блоге Ната отметила, что регулярные поездки в Зону отчуждения подпитывают её вдохновение.

Презентация альбома состоялась 9 апреля 2016 года в киевском клубе Sentrum.
В том же 2016 году композиция «Other» была исполнена ко Дню Конституции Украины вместе с Национальным оркестром народных инструментов

Награды и достижения 
Музыку с мини-альбома использовали в телевизионном документально-драматическом фильме Светланы Усенко «Расщепленные на атомы», посвященном тридцатой годовщине Аварии на Чернобыльской АЭС, который показали 26 апреля 2016 на телеканале «1+1».

В 2018 году клип на песню «Vidlik» из одноимённого альбома вошел в официальную программу Berlin Fashion Film Festival (BFFF) - одного из главных фестивалей fashion-фильмов в мире. Клип был представлен в четырёх номинациях: «Лучший новый артист», «Лучшее музыкальное видео», «Художник-постановщик», «Стайлинг».

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Украины
Мини-альбомы Украины
Мини-альбомы 2017 года